Oorwormen; het insect;
 Oorwurm (muziek); een muziekterm.